Halcyon Digest — пятый студийный альбом американской рок-группы Deerhunter, выпущенный 28 сентября 2010 года. Альбом включен в книгу Роберта Даймери 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Критика 
Halcyon Digest получил высокие оценки от музыкальных критиков. На сайте Metacritic альбом получил средний балл 86 из 100, основываясь на 33 отзывах. Он занял второе место в списке поп и рок-альбомов года журнала Exclaim! и третье место в списке 50 лучших альбомов 2010 года интернет-журнала Pitchfork.

Список композиций

Участники 
 Мозес Эрчулета – ударные
 Брэдфорд Дж. Кокс – вокал, гитара
 Джошуа Фовер – бас-гитара
 Локкет Пандт – гитара, вокал (6, 9)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы 4AD
Альбомы на английском языке
Альбомы дрим-попа
Альбомы инди-попа
Альбомы нойз-попа